Geilmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrich Geilmann (* 1963), deutscher Stadtplaner
 Wilhelm Geilmann (1891–1967), deutscher Chemiker und Hochschullehrer